Mella ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Mella (* 1949), deutscher Journalist
 Juan López Mella (1965–1995), spanischer Motorradrennfahrer
 Julio Antonio Mella (1903–1929), kubanischer Studentenführer

Mella bezeichnet die geografischen Begriffe:
 einen Fluss in Italien, siehe Mella (Fluss)
 ein Municipio in Kuba, siehe Mella (Kuba)
 Mella (Noebana), Dorf im osttimoresischen Distrikt Noebana in Westtimor

Siehe auch:
 Mellah
 Mela